Als Westsee werden folgende Gewässer bezeichnet:

 Der Westsee bei Hángzhōu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Der Westsee (Hanoi) in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi
 Die Nordsee zwischen nordeuropäischem Festland und Großbritannien
 Der Saiko (See) in der japanischen Präfektur Yamanashi

Siehe auch:

 Zapadnoye Lake
 Westlake